Wayne's World (film), een komische film uit 1992
 Wayne's World (computerspel), een computerspel uit 1993 van het genre actiespel